Горицкий монастырь — название двух русских монастырей:

 Горицкий Воскресенский монастырь — в селе Горицы Кирилловского района Вологодской области
 Горицкий Успенский монастырь — в городе Переславле-Залесском